2 miejscowości w Polsce:
 Chłopówko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz
 Chłopówko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice